Heuwaage bezieht sich auf

 Heuwaage-Viadukt, eine Brücke in Basel
 Zur Heuwaage, ein Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig